Ви́ктор Васи́льевич Ря́бов:
 Рябов, Виктор Васильевич (1926—2009) — полный кавалер ордена Славы.
 Рябов, Виктор Васильевич (род. 1937) — советский и российский историк, член-корреспондент РАО.
 Рябов, Виктор Васильевич (1942—2018) — советский и российский актёр-кукольник, народный артист Российской Федерации.